Arqueano o arqueana puede referirse a:
 Eón Arcaico
 Relativo a las arqueas